Le Gault-Perche is een gemeente in het Franse departement Loir-et-Cher (regio Centre-Val de Loire) en telt 301 inwoners (1999). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Vendôme.

Geografie 
De oppervlakte van Le Gault-Perche bedraagt 27,7 km², de bevolkingsdichtheid is 10,9 inwoners per km².

Demografie 
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Gemeente in Loir-et-Cher